Hrekow ist der Familienname von:

 Oleksandr Hrekow (1875–1958), ukrainischer General und Verteidigungsminister
 Walentyn Hrekow (* 1976), ukrainischer Judoka